Santa Margherita může být:
 Santa Margherita d'Adige – italské město v regionu Veneto
 Santa Margherita di Belice – italské město v regionu Sicilia
 Santa Margherita Ligure – italské město v regionu Ligurie
 Santa Margherita di Staffora – italské město v regionu Lombardia